Cadência pode referir-se a:
 Cadência — série particular de intervalos ou acordes que finalizam uma frase, seção ou obra musical
 Cadência rítmica — ou andamento de uma peça musical
 Cadenza — passagem virtuosística em uma execução musical
 Cadência (audiovisual) — ou "frame rate" em inglês - número de imagens que um dispositivo óptico processa por unidade de tempo
 Frequência - em Física: número de ocorrências de um evento (ciclos, voltas, oscilações, etc.) em um determinado intervalo de tempo

Desambiguação